

Ґневово — село в гміні Вейгерово Вейгеровського повіту Поморського воєводства
 Ґневово — село в гміні Сміґель Косцянського повіту Великопольського воєводства